Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 2 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Houston
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en août 1971